Zodhiates ist der Familienname folgender Personen:

 Argos Zodhiates (1913–1979), griechischer evangelischer Pastor und Missionar
 Spiros Zodhiates (1922–2009), griechisch-US-amerikanischer evangelikaler Theologe, Autor und Missionar